Гвоздичные:

 Гвоздичные — семейство свободнолепестных растений, состоящее из однолетних или многолетних трав и немногих полукустарников.
 Гвоздичные — подсемейство цветковых растений, входящее в семейство Гвоздичные.
 Гвоздичные — триба двудольных растений подсемейства Гвоздичные.